M2, nappal az MTVA gyerekcsatornája, este és éjjel M2 Petőfi TV néven fiataloknak szóló televízióadó
 Messier 2, gömbhalmaz (csillagászat)
 m², négyzetméter
Közlekedés
 M2, autópálya
 M2, a Kelet-nyugati budapesti metró rövidítése
Haditechnika
 M2 Browning 12,7 mm-es (.50 kaliberű) nehézgéppuska
 M2 Bradley gyalogsági harcjármű
 M2, a 105mm-es amerikai M101 tarack jelölése a második világháború alatt